Bosselmann ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Bosselmann (1885–1966), deutscher Reeder und Politiker (DNVP) 
 Gustav Bosselmann (1915–1991), deutscher Jurist und Politiker (CDU)
 Johann Kaspar Bosselmann (1690–1749), deutscher Bürgermeister von Elberfeld
 Wilhelm Bosselmann (1916–2010), deutscher Brigadegeneral
 Kristian Bosselmann-Cyran (* 1954), deutscher Philologe und Dozent